

Principais filmes estreados 
 Athlete Swinging a Pick, de Eadweard Muybridge

Nascimentos

Falecimentos 

1881 no cinema